Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 210.
 Interstate 210 en Californie
 Interstate 210 en Louisiane

Voir aussi 
 Interstate 165 en Alabama (anciennement nommé Interstate 210)